Hueypoxtla, ville au Mexique
 Hueypoxtla (municipalité), au Mexique